Eagle Mountain (Californië), een voormalige plaats in Californië
Eagle Mountain (Minnesota), het hoogste punt van de staat Minnesota
Eagle Mountain (Texas), een plaats in Texas
Eagle Mountain (Utah), een plaats in Utah